Peck kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Horton Peck
 Morton Eaton Peck

Robotskapade auktorsförkortningar